Хенри IV је циклус од две драме Виљема Шекспира:
 Хенри IV, део први
 Хенри IV, део други